Palaua tropica est une espèce de vers plats des îles Hawaï, la seule du genre Palaua et de la famille Palauidae.

Bibliographie 

Hyman, 1950 : A new Hawaiian polyclad, Stylochoplana inquilina, with commensal habits. Proceedings of the American Philosophical Society XX 56-58.
Faubel, 1983 : The Polycladida, Turbellaria. Proposal and establishment of a new system. Part I. The Acotylea. Mitteilungen des hamburgischen zoologischen Museums und Instituts 80 17–121.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 

Polycladida